Красное Раменье — название населённых пунктов:

Россия 
 Красное Раменье — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Красное Раменье — деревня в Бологовском районе Тверской области.